2 miejscowości w Polsce: 
 Lubiechowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Kamieniec 
 Lubiechowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Karlino

Zobacz też: Lubiechów